RNO peut faire référence à :

 la fonction chimique R-NO (dans le cas d'une nitrosation),
 RNO FP, le code de l'action Euronext du groupe industriel Renault,
 la ville de Reno au Nevada (code de Amtrak de la gare, et code AITA du Reno Cannon International Airport)
 l'ancien Réseau National d'Observation de la Qualité du Milieu Marin français (actuel réseau de surveillance ROCCH)
 rocade nord-ouest, ou route nord-ouest

en anglais :
 Royal Navy of Oman
 Russian National Orchestra

Homonymie